Светличное — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Светличное — село в Качирском районе Павлодарской области, ликвидировано в 1990-е годы.

Украина 
 Светличное — посёлок в Краснодонском городском совете Луганской области.
 Светличное — село в Золочевском районе Харьковской области.
 Светличное — село в Варвинском районе Черниговской области.